Michele Esposito ist der Name folgender Personen:

* Michele Esposito (Musiker) (1855–1929), italienischer Komponist, Dirigent und Pianist 
 Michele Esposito (Boxer) (* 1986), italienischer Boxer